Székelyhidi ist der Familienname folgender Personen:
 Gábor Székelyhidi (* 1981), Mathematiker, Professor an der University of Notre Dame
 László Székelyhidi (* 1977), ungarischer Mathematiker